Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute du 18 au .

Annette Van Zyl remporte le simple dames. En finale, elle bat Trudy Groenman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elly Krocke et Annette Van Zyl.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Navigation 

dames 1966
Hilversum
Sport aux Pays-Bas en 1966
Tennis en juillet 1966